Brest může být:

 Brest (Bělorusko) – město v Bělorusku, dříve Brest-Litovsk, česky Brest Litevský, kde podepsán Brestlitevský mír
 Brest (Francie) – město na západě Francie
 Arrondissement Brest
 Brest (Chorvatsko) – vesnice v opčině Lanišće v Istrijské župě v Chorvatsku
 Brest (Německo) – obec v Německu, ve spolkové zemi Dolní Sasko
 Brest (Štip) – vesnice na severu Severní Makedonie
 Brześć Kujawski – polské město, česky též Brest Kujavský

příjmení osob
 Martin Brest – americký filmový scenárista a režisér

jiný význam
 Brest (planetka) – asteroid

Podobné slovo 
 Břest

Externí odkazy